Malicious Damage est un label musical créé en 1979 par les membres du groupe Killing Joke, grâce à des emprunts personnels et un apport financier du label Island Records.

C'est sur ce label que sortiront les premiers maxi 45 tours du groupe, ainsi que leur premier album studio.

Le label est toujours actif et son catalogue comporte une douzaine de groupes. L'une des particularités de cette société est que le design des couvertures d'albums, T-shirts, badges et autres produits dérivés sont dus au même artiste depuis les origines, Mike Coles, cofondateur du label. Son travail est principalement axé sur le détournement d'images publicitaires, d'affiches de propagande, etc.

Liens externes 

 Site officiel de Malicious Damage
 Page MySpace

Label discographique ayant son siège au Royaume-Uni
Label de rock
Entreprise fondée en 1979
Killing Joke